Хризостом (, букв. «золотоустый, златоуст») — греческое прозвище, эпитет, относимый ко многим ораторам, философам и богословам, ставший впоследствии именем. Наиболее известным человеком, обладающим данным прозвищем, является святитель Иоанн Златоуст.
 Дион Хризостом — древнегреческий оратор, писатель, философ и историк.
 Предстоятели Кипрской православной церкви:
 Хризостом I (1927—2007) — предстоятель Кипрской православной церкви в 1977—2006 годах.
 Хризостом II (1941—2022) — предстоятель с титулом «Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра».
 Предстоятели Элладской православной церкви:
 Хризостом I (1868—1938) — архиепископ Афинский и всей Эллады.
 Хризостом II (1878—1968) — епископ Константинопольской, а затем Элладской православной церкви.
 Хризостом Смирнский (1867—1922) — последний митрополит Смирны, принявший мученическую смерть в августе 1922 года и канонизированный Элладской православной церковью.

Клирики 
 Хризостом (Алемангос) (1929—2010) — епископ неканонической греческой старостильной юрисдикции «Синод противостоящих», управляющий Австралийской епархией.
 Хризостом (Анагностопулос) (род. 1933) — иерарх Константинопольской православной церкви; титулярный епископ Родостольский.
 Хризостом (Воинович) (1911—1989) — епископ Сербской православной церкви, епископ Браничевский.
 Хризостом (Гонсалес) (род. 1943) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома); с 1988 года — митрополит Этнийский, экзарх Америки (до 2012).
 Хризостом (Даскалакис) (1906—1961) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Мессинский (1945—1961).
 Хризостом (Димитриадис) (1944—2018) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Симийский, ипертим и экзарх Южного Эгейского моря.
 Хризостом (Евич) (род. 1952) — епископ Сербской православной церкви, епископ Зворницко-Тузлинский.
 Хризостом (Кавуридис) (1870—1955) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Флоринский, основатель «флоринитской» ветви греческого старостильного движения.
 Хризостом (Калаидзис) (род. 1946) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Мирликийский.
 Хризостом (Каламатианос) (род. 1930) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Мифимнийский (с 1984).
 Хризостом (Карагунис) (1960—2021) — епископ Александрийской православной церкви, титулярный епископ Вереникский, викарий Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки.
 Хризостом (Киусис) (1920—2010) — первоиерарх неканонической ИПЦ Греции (Синод Хризостома) с титулом Архиепископ Афинский всея Эллады (1986—2010).
 Хризостом (Константинидис) (1921—2006) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Эфесский.
 Хризостом (Маврояннопулос) (1927—2022) — архиерей Константинопольского цатриархата; викарий Фиатирской архиепископии с титулом — епископ Кианеаский.
 Хризостом (Маниотис) (род. 1968) — епископ греческой православной старостильной юрисдикции ИПЦ Греции (Синод Хризостома); с 1999 года — митрополит Аттикийский и Биотийский.
 Хризостом (Марласес) (род. 1952) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома), епископ Христиануполиский в юрисдикции «Синода противостоящих», с 2014 года — на покое.
 Хризостом (Мартишкин) (род. 1934) — митрополит Виленский и Литовский (Виленская епархия).
 Хризостом (Махериотис) (род. 1938) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Китийский, ипертим и экзарх Ларнаки и Левкары.
 Хризостом (Муниз Фрейре) — епископ Польской православной церкви, архиепископ Рио-де-Жанейрский и Олинда-Ресифский.
 Хризостом (Пападопулос) (1933—2004) — епископ Александрийской православной церкви; с 1997 по 2004 годы — митрополит Карфагенский.
 Хризостом (Папатомас) (род. 1970) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Киринийский, ипертим и экзарх Лапитоса и Караваса.
 Хризостом (Пулупатис) (1883—1956) — епископ греческой старостильной юрисдикции ИПЦ Греции «матфеевцы»; митрополит Мессенский.
 Хризостом (Синетос) (род. 1939) — епископ Элладской православной церкви на покое, титулярный митрополит Додонский.
 Хризостом (Склифас) (род. 1958) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Патрский.
 Хризостом (Столич) (1939—2012) — епископ Сербской православной церкви, епископ Жичский.
 Хризостом (Цанис) (род. 1941) — предстоятель греческой старостильной юрисдикции «Матфеевско-Григорианский» синод с титулом митрополит Фивский и Ливадийский.
 Хризостом (Цитер) (1903—1995) — архиерей Константинопольской православной церкви; с 1955 по 1991 годы — управляющий Австрийской митрополией.

Топоним 
Греция
 Хрисостомос (Икария) — село на Икарии.
 Хрисостомос (Ираклион) — село в сообществе  в общине Фестос на Крите.

См. также 
 Златоуст